Тре́йсі Лав (), справжнє ім'я Евелі́на Га́лкіна (; 1 травня 1971, Росія) — російська порноакторка.

Біографія 
Народилась 1 травня 1971 року в Росії. Перед початком кар'єри в дорослому кіно, Трейсі прагнула стати актрисою в Голлівуді. По приїзді в Голлівуд працювала офіціанткою та ресепшионісткою. Усвідомивши, що ці професії не принесуть достатнього заробітку, вирішила влаштуватися танцівницею у місцеві стриптиз-клуби в Лос-Анджелесі. Працюючи стриптизеркою, познайомилась і подружилась з порнозіркою Місті Рейн. Завдяки Місті у 1995 році (у віці 24 років) вирішила розпочати кар'єру в порноіндустрії.

Усього з 1995 по 2000 роки як акторка з'явилась у понад 130 порнофільмах. Знімалась у жанрах лесбійського та жорсткого порно, переважно у сценах анального сексу та подвійного проникнення. Працювала для таких відомих студій як Rosebud, Evil Angel, Wicked Pictures, Vivid, Anabolic Video, Private, VCA, Elegant Angel, Coast To Coast та ін. У 1995 році була номінована на премію AVN Awards в категорії «Найкраща акторка другого плану — фільм» за стрічку «Show».

Вибрана фільмографія

Нагороди та номінації

Посилання 
 Трейсі Лав на HotMovies.com 

Російські порноакторки